Ятма́нкино () — деревня в составе Сятракасинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики.

Известные люди 
 Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики А. К. Иванов.
 Заслуженный механизатор Чувашской Республики М. Н. Грачёв.
 Заслуженный учитель Чувашской Республики В. И. Григорьев.

Улицы 
В деревне пять улиц:
 Центральная;
 Мокрая;
 Школьная;
 Нагорная;
 Мира.

Инфраструктура 
 Ятманкинский фельдшерско-акушерский пункт;
 Ятманкинский сельский клуб;

Население 
 мужчин 149;
 женщин 181;
 всего 330.

Ссылки 
 Официальный сайт Муниципального образования «Сятракасинское сельское поселение».

Населённые пункты Моргаушского района